No Place Like Jail – film del 1916 diretto da Edwin McKim
 No Place Like Jail – film del 1918 diretto da Frank Terry